Wade Oostendorp (Sydney, 20 de abril de 1988) é um futebolista australiano que atua como zagueiro.

Carreira 
Começou no Sydney Football Club em 2006.Sem ter oportunidades saiu em 2007 para jogar em um time medio na Austrália. Assinou em fevereiro de 2007 com o Marconi Stallions Football Club.
Em 2009 se transferiu para o melhor e mais conhecido time das ilhas Fiji o Lautoka Football Club.

 http://www.ogol.com.br/jogador/wade_oostendorp/2008_2009/ficha/138/default/23258

Futebolistas da Austrália
Naturais de Sydney